Port lotniczy Malabo
 Ship Submersible Guided Missile

Zobacz też 
 Karabin SSG 82